Карпош може бити:

Личности 
 Карпош, српски хајдук са простора Старе Србије, вођа Карпошевог устанка;
 Христијан Тодоровски Карпош, македонски партизан и народни херој Југославије;

Топоними 
 Општина Карпош, градска општина Скопља, Северна Македонија;
 Карпош, четврт града Скопља, Северна Македонија;
 Карпош, насеље у општини Куманово, Северна Македонија;
 Карпош, дело острва Сноу, Јужна Шетландска острва, Антарктик.